Оленина:
 Олени́на — мясо оленей.

 Персоналии 
Оле́нина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Оленина, Анна Алексеевна (1808—1888) — адресат ряда стихотворений А. С. Пушкина.
 Оленина, Марьяна Петровна (1901—1963) — русская и сербская балерина, основатель и хореограф балетной труппы Сербского народного театра в Нови-Саде.

Двойная фамилия 
 Оленина-Д’Альгейм, Мария Алексеевна (урождённая Оленина, по мужу д’Альгейм; 1869—1970) — русская камерная певица (меццо-сопрано), основоположница русской школы камерного исполнительства. См. также 
 Особняк Олениной — Думнова — московский объект культурного наследия регионального значения.
 
 Оленины